Florence E. S. Knapp, Amerikaans politica
 Florence Knapp, Amerikaans supereeuweling. Zie Lijst van oudste mensen